Destrucción hace referencia a varios artículos:

 Un evento del mundo real, un desastre.
 Destrucción de hábitat, proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener a las especies.
 Personaje de la serie de historietas de Vertigo (DC Comics), The Sandman.
 Es cuando algo se destruye